

Cinema 
 Gettysburg – film del 1993 diretto da Ronald F. Maxwell

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Gettysburg – capoluogo della Contea di Potter, Dakota del Sud
 Gettysburg – villaggio della Contea di Darke, Ohio
 Gettysburg – borough della Contea di Adams, Pennsylvania

Altro 
 Gettysburg – gioco della Avalon Hill
 Battaglia di Gettysburg – episodio della guerra di secessione americana
 Discorso di Gettysburg – discorso di Abramo Lincoln